Ženská čtyřhra Mutua Madrid Open 2019 probíhala v první polovině května 2019. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byla ruská dvojice Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, jejíž členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal pátý nasazený tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal kanadsko-čínské turnajové šestky Gabrielu Dabrowskou a Sü I-fan po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů. Po trrumfech na Indian Wells Masters 2018 a Dubai Tennis Championships 2019 získaly třetí společnou trofej. Strýcová vybojovala dvacátý pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sieovou to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství. Češka se vrátila na 3. místo deblového žebříčku za Siniakovou a Krejčíkovou.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kol)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (finále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2019